Zelimchan Kocojev (Kocojty) (* 9. srpna 1998) je ruský zápasník–judista a sambista osetské národnosti, který od svých 14* let reprezentoval Ukrajinu a od svých 16* let reprezentuje Ázerbájdžán.

Sportovní kariéra 
Zápasit začal v severosetském Vladikavkazu pod vedením Alika Bekuzarova. Připravuje se ve Vladikavkazu pod vedením Kazbeka Cagarajeva. V roce 2013 využil možnosti prosadit se na mezinárodní úrovní v ukrajinské judistické i sambistické dorostenecké reprezentaci. Za Ukrajinu zápasil dva roky do smrti trenéra Jevgenije Novikova, pod kterým se papírově připravoval v ukrajinské Oděse. Od roku 2015 reprezentuje Ázerbájdžán. Do ázerbájdžánského Baku jezdí na reprezentační srazy.

Vítězství 
 2016 – 1× světový pohár (Ulaanbaatar)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Zelima Kocojeva na judoinside.com
 Výsledky a novinky Zelima Kocojeva na Judobase.org (AZE)
 Výsledky a novinky Zelima Kocojeva na Judobase.org (UKR)

Ruští judisté
Osetští judisté
Ukrajinští judisté
Ázerbájdžánští judisté
Narození v roce 1998
Narození 9. srpna
Žijící lidé
Muži